Сайко () — девіз правління імператора Японії з 854 по 857 роки;
 «Сайко то хоан» () — японський науково-практичний журнал;
 Верховний суд Японії ()

Сайко — українське прізвище.

 Сайко Андрій Трохимович (1918–2005) — педагог, організатор науки і освіти на Донбасі, заслужений учитель України;
 Сайко Віктор Федорович — депутат ВР УРСР 11-го скликання;
 Сайко Людмила Михайлівна — депутат ВР УРСР 11-го скликання;
 Сайко Микола Пилипович (1897–1949) — український літературознавець і поет родом з Київщини;
 Сайко Наталія Петрівна (1948) — російська кіноактриса;
 Сайко Олена Володимирівна (1987) — українська самбістка;
 Сайко Яків Єгорович — старшина Теплівської волості у 1913–1915 роках

Див. також 

 Сайкодзі

Українські прізвища